El Convento del Carmen Calzado es un convento adscrito a la Orden del Monte Carmelo y que se ubica en algunas localidades de España como:

 Convento del Carmen Calzado en  Madrid
 Convento del Carmen Calzado en Alcalá de Henares
 Convento del Carmen Calzado en Toledo
 Convento del Carmen Calzado en Sevilla
 Convento del Carmen Calzado en Córdoba
 Convento del Carmen Calzado en Valladolid